Pontiac steht für:
 Pontiac (Häuptling), Kriegs-Häuptling des Stammes der Ottawa
 Pontiac (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke von General Motors
 Pontiac Spring & Wagon Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1908)
 Pontiac Chassis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1916)
 Pontiac (regionale Grafschaftsgemeinde), Verwaltungseinheit in Québec, Kanada
 Pontiac (Tabak), eine Tabakmarke
 Pontiac-Fieber, eine Verlaufsform der Legionärskrankheit, siehe Legionellose

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pontiac (Illinois)
 Pontiac (Indiana)
 Pontiac (Kansas)
 Pontiac (Michigan)
 Pontiac (Missouri)
 Pontiac (New York)
 Pontiac (Ohio)
 Pontiac (Rhode Island)
 Pontiac (South Carolina)

in Kanada:
 Pontiac (Québec)

Siehe auch:
 Pontiac-Aufstand, ein Krieg von Indianerstämmen gegen die britische Vorherrschaft
 Pontiac 200, Autorennen